Miguel Ángel Almazán Quiroz (Cidade de México, 6 de maio de 1982) é um futebolista mexicano.

Joga como zagueiro. Atuou no Deportivo Toluca e no Club Tijuana.

Referências

Ligações externas
espndeportes.espn.go.com

Futebolistas do México
Naturais da Cidade do México
Futebolistas do Club Tijuana